Супер Нова (футбольний клуб), «Супер Нова» (латис. SK Super Nova) — латвійський футбольний клуб з міста Саласпілс, заснований у 2000 році.
 «Супер-Нова» (Super-Nova) — радіостанція.
 Наднова (англ. SuperNova) — зоря, що раптово збільшує свою світність у мільярди разів.